

Кірха Святої Катерини (Дніпро) — лютеранська церква (кірха) в місті Дніпро
 Кірха Святої Катерини (Київ) — лютеранська церква (кірха) в місті Києві

Див. також 
 Церква Святої Катерини